El Torneig de Tòquio 2009, també conegut com a Rakuten Japan Open Tennis Championships 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre pista dura que pertany a les Sèries 500 de la ATP. La 37a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 d'octubre de 2009 al Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí 

2009
ATP World Tour 2009